Un avis de tempête est un bulletin météorologique d'avertissement aux navigateurs.

Œuvre de fiction 

 Avis de tempête,  bande dessinée de la serie Cédric dessinée par Laudec et scenarisée par Cauvin sortie en 2001 ;
 Avis de tempête, court-métrage de Nicolas Alberny sorti en 2002 ;
 Avis de tempête, roman de Susan Fletcher paru en 2008 ;
 Avis de tempête, roman de Jim Butcher paru en 2010 ;
 Avis de tempête (The Darkness on the Edge of Town), onzième épisode de la saison 8 des Frères Scott diffusé en 2011 ;
 Avis de tempête sur Cordouan, roman de Jean-Pierre Alaux  paru en 2011 ;
 Avis de tempête, film de Daniel Lusko sorti en 2013 ;
 Avis de tempête, prime spécial de la série Nos chers voisins diffusé en 2013 ;
 Avis de tempête (Under a Cloud), septième épisode de la saison 14 des Experts diffusé en 2013 ;
 Avis de tempête (Storm-y weather), treizième épisode de la saison 5 d'Orange Is the New Black diffusé en 2017 ;
 Avis de tempête, téléfilm français de Bruno Garcia diffusé en 2020.